Mirolyda hirta — ископаемый вид пилильщиков из отложений юрского периода Китая, единственный в составе монотипических рода Mirolyda и семейства Mirolydidae. Около 165 млн лет (Jiulongshan Formation of Daohugou, Внутренняя Монголия, Китай). Родовое название Mirolyda скомбинировано из латинского слова «Mira-» (странный, уникальный) и термина Lyda, младшего синонима рода Pamphilius Latreille, 1802, часто используемого в качестве суффикса в родовых именах в семействе Pamphilioidea. Видовое имя M. hirta происходит от латинского слова «hirtus», означающего волосатый, что связано с необычно волосатым телом.

Описание 
Мелкие перепончатокрылые насекомые, длина тела 12,5 мм, длина переднего крыла 10,7 мм. Тело покрыто плотным слоем тонких и длинных волосков, что говорит о возможном посещении репродуктивных органов растений с целью поедания пыльцы и/или опыления голосеменных растений в середине юрского периода, то есть намного ранее и ещё до появления цветковых растений. Новый таксон характеризуется уникальным жилкованием переднего крыла с наличием жилки SC, жилка 1-RS почти такой же длины как жилка 1-M, жилка M + Cu прямая, 2r-rs сильно рекливальная, антенны с гомономным жгутиком. Задние бёдра длинные и тонкие.

Систематика 
Вид был впервые описан в 2017 году российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (ПИН РАН, Москва, Россия) и китайскими энтомологами Mei Wang (Key Laboratory of Forest Protection, Research Institute of Forest Ecology, Environment and Protection, Chinese Academy of Forestry, Пекин, Китай) и Dong Ren (College of Life Sciences, Capital Normal University, Пекин) по двум отпечаткам (голотип и паратип). Особенности строения M. hirta характеризуются сочетанием примитивных и более продвинутых признаков и позволяет говорить о сложной мозаичной эволюции внутри Pamphilioidea в середине юрского периода. Mirolyda рассматривается в качестве сестринской группы к кладе (Pamphiliidae + (Xyelydidae + Megalodontesidae)).

См. также

Примечания

Литература 
 Wang M. et al. (2016). Phylogenetic analyses elucidate the inter-relationships of Pamphilioidea (Hymenoptera, Symphyta). Cladistics, 32, 239—260.
 Wang M., Rasnitsyn A. P. & Ren D. (2013). New sawfly fossil from the Lower Cretaceous of China enlightens the antennal evolution in lower Hymenoptera (Pamphilioidea: Praesiricidae: Archoxyelydinae subfam. n.). Syst. Entomol, 38, 577—584.
 Wang M., Rasnitsyn A. P., Shih C. K. & Ren D. (2014). A new Cretaceous genus of xyelydid sawfly illuminating nygmata evolution in Hymenoptera. BMC Evol Biol, 14, 131.

Ссылки 
 

Вымершие пилильщики
Фоссилии, описанные в 2017 году
Насекомые юрского периода
†
†
Ископаемая фауна Евразии
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным